Ла Ермита има више значења:

 Ла Ермита (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Ермита, Гиљермо Кастањеда (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Ермита (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ермита (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ермита (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ермита (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ермита (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ермита (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ермита (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ермита (Тепетитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ермита (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ермита (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ермита (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ермита (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ермита (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ермита (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ермита (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ермита (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ермита, Нуева Херусален (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ермита (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ермита (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ермита, Кинта Надија (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ермита (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ермита, Колонија Анторча Популар (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ермита (Санта Марија Тепантлали), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ермита (Авазотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Ермита (Чалчикомула де Сесма), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Ермита (Лафрагва), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Ермита (Солтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Ермита (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Ермита (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Ермита (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Ермита (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ермита (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ермита (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ермита (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ермита, Санта Марија де Гвадалупе (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ермита, Километро 8 (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ермита (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ермита (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ермита (Тонајан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ермита, Ес-Асијенда де Потрериљос (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Ермита, Ла Пиједра (Хучипила), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Ермита, Рафаел Рамирез (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику